Torulopsis är ett släkte av svampar. Torulopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Torulopsis

en:Torulopsis